est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivants :

 Greensburg (Indiana), une ville située dans l’Indiana ;
 Greensburg (Kansas), une ville située dans le Kansas ;
  ; série TV concernant la ville du Kansas ci-dessus ; 
 Greensburg (Kentucky), une ville située dans le Kentucky ;
 Greensburg (Louisiane), une ville située en Louisiane ;
 Greensburg (Pennsylvanie), une ville située en Pennsylvanie.
 , une zone non incorporée de Virginie-Occidentale.

Voir aussi 
 
 Greensborough (Victoria)

Homonymie de toponyme